Colégio Sagrada Família pode se referir a: 

Colégio Sagrada Família - escola de Blumenau, Santa Catarina, Brasil.
Colégio Sagrada Família - rede de escolas com sede em Ponta Grossa, Paraná, Brasil.

Desambiguação
Escolas